Trofej prvaka (eng. Champions Trophy) je najprestižnije natjecanje Međunarodne federacije u hokeju na travi.
Održava se od 1978. godine. Skoro cijelu svoju povijest ovo je natjecanje bilo godišnje natjecanje, osim na samom početku. Nakon 2012. natjecanje se opet održava svake dvije godine.
Ovo natjecanje je utemeljio pakistanski maršal zrakoplovstva Nur Khan.
Na "Trofeju prvaka" se pojavljuju najbolje svjetske reprezentacije, a natječu se po ligaškom sustavu. 
Pakistanski savez hokeja na travi je pokrenuo ovo natjecanje kao turnir za muške 1978., a od 1987. se uvelo i natjecanje za žene.

Natjecanje je postalo godišnjim nakon 1980. Australija, Nizozemska i Njemačka (uključujući i SR Njemačku prije ujedinjenja) su ukupno osvojile trofej rekordnih osam puta (stanje u studenome 2007.). Pakistan je bio jedinim pobjednikom iz Azije.

Šest sastava stječe pravo sudjelovanja na ovom prvenstvu, nakon što prođu izlučna natjecanja. Iznimke su bila prvo prvenstvo, kad je sudjelovalo pet, drugo natjecanje, na kojem je sudjelovalo sedam i prvenstvo 1987., kad je sudjelovalo osam sastava.
U godinama nakon Olimpijskih igara ili Svjetskog kupa, u tih šest sudionika ulaze domaćin, branitelj naslova, svjetski prvak te sastavi koji su zauzeli niža mjesta na ljestvici, bilo na zadnjem Svjetskom kupu ili Olimpijskim igrama.

Sastav koji svoje sudjelovanje završi na posljednjem mjestu ispada iz prvenstva za iduće izdanje, i njegovo mjesto zauzima pobjednik Champions Challengea, natjecanja uvedenog 2001., koje po snazi i kakvoći odgovara nižem razredu Trofeja prvaka.

Trofej prvakinja 2007. se održao od 13. siječnja do 21. siječnja 2007. u Quilmesu u Argentini.
Trofej prvaka 2007. se održao od 1. do 9. prosinca 2007. u Lahoreu u Pakistanu. U kombinaciji je prebacivanje natjecanja u Maleziju.

Muški

Sažetci

*ras.= raspucavanje kaznenim udarcima

Uspjesi po državama 
Ljestvica osvajača odličja nakon završetka Prvačkog trofeja 2012.

# = uključujući SR Njemačku

Žene

Sažetci

Uspjesi po državama 
Ljestvica osvajačica odličja nakon završetka Trofeja prvakinja 2012.

# = uključena SR Njemačka 

Svjetska natjecanja državnih reprezentacija u hokeju na travi